Sirijci je naziv koji se rabi za stanovnike današnje Sirije.

U užem smislu naziv koji se rabi za autohtono stanovništvo semitskog podrijetla, koje je kroz povijest arabizirano.Sirijski Arapi čine oko 85% stanovništva ili 17 000 000 bez oko 600 000 palestinskih Arapa,ostatak čine indoeuropski Kurdi 1.300 000 i Armenci uglavnom po gradovima 140 000.

Po vjeri su uglavnom muslimani preko 90%, suniti i Nusairi preko 1.200 000 uz malo šiija ismailija 250 000, ali postoji i značajna kršćanska zajednica od oko 1.000 000 (uglavno sirijski pravoslavci i sirijski katolici 220.000).

 Arapi
 Sirija
 Narodi